Cibogor (Ligung), een plaats in Indonesië
Cibogor (Bogor Tengah), een plaats in Indonesië